Gobiguania — це вимерла клада ігуанових ящірок пізньої крейди. Усі відомі гобігуані є ендеміками пустелі Гобі в Монголії. Усі відомі гобігуані є ендеміками пустелі Гобі в Монголії. Джек Конрад і Марк Норелл у 2007 році дали філогенетичне визначення Gobiguania як усі таксони, більш тісно пов’язані з Anchaurosaurus gilmorei, ніж з Iguana iguana, Crotaphytus collaris чи Agama agama. Відповідно до філогенетичного аналізу, проведеного Конрадом і Нореллом, до Gobiguania належать Anchaurosaurus. Нижче представлена кладограма з аналізу:

Примітки 

Фауна крейдяного періоду